Доброхотово — название населённых пунктов:

Россия 
 Доброхотово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Доброхотово — деревня в Фатежском районе Курской области.

См. также